Der Cook Islands Round Cup 2014 war die 44. Spielzeit des höchsten Fußballwettbewerbs der Cookinseln für Männer. Die Saison begann am 22. August 2014 und endete am 24. November 2014.

Titelverteidiger war der Puaikura FC, der in diesem Jahr nur den zweiten Platz hinter dem neuen Meister Tupapa FC belegen konnte.

Modus 
Am Cook Islands Round Cup nahmen in diesem Jahr sieben Mannschaften teil. Jede Mannschaft spielte in Hin- und Rückrunde gegen jedes andere Team und hatte einmal pro Runde spielfrei. Insgesamt wurden somit 14 Spieltage ausgetragen.

Tabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 

2014
Fußballsaison 2014